Жумаев — фамилия. Известные носители:
 Жумаев, Вепа (род. 2000) — туркменский футболист.
 Жумаев, Нодир Хосиятович (род. 1976) — узбекский финансист, политик.
 Жумаев, Максут Сагинтаевич (род. 1976) — казахский альпинист.